Emmanuelle Andrieu, née le  à Martigues (13) est une autrice culinaire française.

Bibliographie 
 Health, Riviera & Bar, 2018 
Chip's !, éd. First, Coll. Toquades,  
 Gâteaux au yaourt, éd. Euro SAEP, Coll. Fraises des bois,  
 Extracteur de jus, éd. Euro SAEP,  
 Apéros et pains surprise, éd. Euro SAEP, Coll. Ca y est! je réussis, pas à pas,  
 Whoopies, éd. Euro SAEP, Coll. Fraises des bois,  
 Lunch box et bento, éd. Euro SAEP, Coll. Fraises des bois,  
 Apéros et pains surprise, éd. Euro SAEP, Coll. Fraises des bois,  
 Whoopies, éd. SAEP, Coll. Fraises des bois,  
 Siphons et Espumas, éd. SAEP, Coll. Fait Maison,  
 Miniplaisirs chocolatés, éd. SAEP, Coll. Tentations gourmandes,  
 Boîte à pâtes : recettes vite faites, éd. SAEP, Coll. Fraises des bois,  
 Cercles sans chichi ..., éd. SAEP, Coll. Fait Maison,  
 Cookies salés et sucrés, éd. SAEP, Coll. Fraises des bois,  
 Les fabuleux cappucinos, éd. SAEP, Coll. Tentations gourmandes,  
 Verrines glacées, éd. Dormonval, Coll. Delta 2000,  
 Panna cotta, éd. Dormonval, Coll. Delta 2000,  
 Lunch box, éd. SAEP, Coll. Tentations gourmandes,  
 Cupcakes, éd. SAEP, Coll. Tentations gourmandes,  
 Cuillères gourmandes, éd. Dormonval,  
 La cuisine en verres, éd. Romain Pages Éditions,  
 Apéritifs dînatoires, éd. Romain Pages Éditions,

Ouvrages collectifs 
 Une gourmande au bureau, éd. Euro SAEP, Coll. les carnets d'une gourmande,  
 1001 Idées cuisine - classique, terroir, tendance, éd. SAEP,  
 Cookies, muffins et brownies, éd. SAEP,  
 Cakes et cupcakes, éd. SAEP, Coll. Carrés d'envies,  
 Verrines 300 recettes, éd. Romain Pages Éditions,  
 Coffret Apéritif à deux, éd. Romain Pages Éditions,

Liens externes 
 Site officiel
 Emmanuelle Andrieu et ses ouvrages sur www.romain-pages.com

Naissance en septembre 1977
Naissance à Martigues
Écrivain français du XXIe siècle
Auteur culinaire français